

Integralne części miejscowości w Polsce 

 Kromołów – część miasta Zawiercie
 Kromołów – dawna gromada
 Kromołów – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce